Lastenstraße bezeichnet:

 eine Straße in Salzburg, Zufahrt zum Frachtenbahnhof, siehe Salzburg Hauptbahnhof #Lage und Baugestaltung
 Lastenstraße (Wien), eine Straße in Atzgersdorf, siehe Liste der Straßennamen von Wien/Liesing#L
 Zweierlinie, umgangssprachlicher Name des Straßenzugs in Wien